В список включены все парусные габары (от  или ), состоявшие на вооружении Российского императорского флота.

В российском флоте суда данного типа широкого распространения не получили. В конце XVIII века для нужд Черноморского флота было построено всего 4 габары. Три из четырёх русских габар относились к одному типу «Валериан». Использовались в качестве посыльных и транспортных судов в Азовском, Чёрном и Средиземном морях, а также принимали участие в войне с Францией 1798–1800 годов. Артиллерийского вооружения российские габары не несли.

Легенда 
Список судов представлен по алфавиту. Ссылки на источники информации для каждой строки таблиц списка и комментариев, приведённых к соответствующим строкам, сгруппированы и располагаются в столбце Примечания.

Таблица:
 Наименование — имя судна.
 Размер — длина и ширина судна в метрах.
 Осадка — осадка судна (глубина погружения в воду) в метрах.
 Верфь — место постройки судна.
 Год включения в состав флота — год спуска на воду и начала службы в составе флота.
 Дата вывода из состава флота — год завершения службы в составе флота.
 История службы — основные даты, места и события.
 н/д — нет данных.

Сортировка может проводиться по любому из выбранных столбцов таблицы, кроме столбцов История службы и Примечания.

Габары Черноморского флота

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габары
Габары Черноморского флота Российской империи